

Personnalités 

 Italo Gismondi (1887-1974), architecte et archéologue italien ;
 Michele Gismondi (1931-2013), coureur cycliste italien ;
 Tommaso Gismondi (1906-2003), sculpteur italien d'art religieux.